Паланга:

Литва 
 Паланга — курортный город и самоуправление на западе Литвы, на берегу Балтийского моря.
 Паланга — аэропорт в Литве, расположен на территории Палангского самоуправления.
 «Паланга» — футбольный клуб из города Паланга.
  — литовский летний фестиваль эстрадной музыки, проводящийся ежегодно с 1972 года на летней эстраде одноимённого курорта.
  — литовская еженедельная газета, выпускавшаяся в одноимённом городе с января 1991 года по март 1993 года

Россия 
 Паланга — река, левый приток Колоды, протекает в Пудожском районе Республики Карелия.

Румыния 
  — одна из четырёх деревень, образующих коммуну Попешти жудеца Арджеш в регионе Валахия.
  — одна из 6 деревень, образующих коммуну Amărăşti жудеца Вылча в регионе Валахия.